Steve Johnson může být:

 Steve Johnson (tenista) (* 1989), americký profesionální tenista
 Steve Johnson (australský fotbalista) (* 1983), australský fotbalista
 Steve Johnson (baseballista), baseballista
 Steve Johnson (basketballista) (* 1957), basketballista
 Steve Johnson (britský fotbalista) (* 1957), britský fotbalista
 Steve Johnson (ilustrátor), britský ilustrátor
 Steve Johnson (ragbista), ragbista
 Steve Johnson (americký fotbalista), hráč amerického fotbalu